Бади́ аз-Зама́н ( — «чудо эпохи») — прозвище, которое давалось людям за их феноменальную память и необычные способности. Позднее — личное имя.

 Бади аз-Заман аль-Хамадани (969—1007(8)) — яркий представитель арабской литературы и созданного им самим жанра — макамы.
 Бади аз-Заман Абд аль-Васи Джабали (ум. 1160) — персидский поэт.
 Бади аз-Заман Мирза (ум. 1517) — тимуридский правитель Балха (1496—1506) и Герата (1506—1507).
 Бадиуззаман Саид Нурси (1878—1960) — турецкий исламский богослов, толкователь Корана.
  (1904—1970) — иранский лингвист, знаток литературы.
  (1905—1978) — иранский поэт и литератор.